Een andere naam voor Merionethshire, een historisch graafschap in Wales
 Merioneth (tijdvak), een begrip in de Britse geologie